Im Laufe der Entwicklung des Telefonnetzes wurden oftmals Vorwahlen geändert, um bestimmte Nummernbereiche freizuräumen. Wenn in einem Ortsnetz der Nummernvorrat knapp wurde, wurde die Ortsvorwahl verkürzt, da die Gesamtzahl der Ziffern (ohne Verkehrsausscheidungsziffer 0) auf 10 Stellen begrenzt war. Diese Zahl ergibt sich gemäß ITU-Empfehlung E.163, wonach die internationale Rufnummer inklusive der Landeskennzahl („49“ für Deutschland) maximal 12 Stellen haben durfte. 1997 wurde die Empfehlung durch E.164 ersetzt, die nun 15 Stellen erlaubt. Bei den früher üblichen mechanischen Vermittlungsanlagen mussten für jede zusätzliche Ziffer weitere Wählerbaugruppen eingebaut werden, was einen erheblichen Kostenfaktor darstellte.

Die Umstellung der Vorwahlen der DDR auf das gesamtdeutsche Vorwahlsystem wird im Artikel Telefonvorwahl (DDR) dargestellt.

Vorwahlnummern in numerischer Reihenfolge

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Vereinfachter Selbstwählferndienst 

In den Anfängen des Selbstwählferndienstes gab es alternative Vorwahlen für benachbarte Ortsnetze, die über eine spezielle Verkehrsausscheidungsziffer (in der Regel die 9) erreichbar waren. So konnte z. B. die Nummer 45678 im Ortsnetz Saarbrücken über 0681 45678 bundesweit erreicht werden, aus dem übrigen Saarland auch über 93 45678. Dieser Zugang über verkürzte lokale Vorwahlen wurde „Vereinfachter Selbstwählferndienst“ genannt und hat seinen Ursprung in regionalen Selbstwahlnetzen, die vor der Vereinheitlichung im Bereich der Deutschen Bundespost bestanden.

Eine Variante dieses Prinzips war der „Ortsdienst“, der manche eng benachbarte Ortsnetze per Direktanwahl über eine einzelne Ziffer (meist 8 oder 9) miteinander verband. Dadurch konnten die übergeordneten Knotenvermittlungsstellen entlastet werden. Dabei kamen teilweise auch längere Ziffernkombinationen vor. Beispielsweise konnten von Frankfurt und Offenbach aus die Nachbarstädte Neu-Isenburg durch Vorwahl der Ziffern 607 und Bad Vilbel durch Vorwahl der Ziffern 4509 direkt zum Ortstarif erreicht werden. 

Solche Vorwahlen waren bis Mitte der 1980er Jahre in Betrieb. Deren Abschaltung machte die frei werdenden Ziffern für neue Teilnehmernummern im Ortsnetz nutzbar. Die neu gewonnenen Nummernblöcke wurden in der Regel für die Digitalisierung der Ortsvermittlungsstellen genutzt, da die bisherigen elektromechanischen Vermittlungsstellen mit ihren bestehenden Teilnehmeranschlüssen ebenfalls weiter in Betrieb bleiben mussten.

In Berlin wurde nach der Wende die 9 als Vereinfachte Vorwahl für das Telefonnetz in Ost-Berlin für Anrufe aus West-Berlin verwendet, bis die beiden Netze zusammengelegt werden konnten. Zur Vorbereitung der Netze wurden die in Ost-Berlin vergebenen Telefonnummern auf freie Nummernbereiche des West-Berliner Telefonnetzes (so z. B. die 5, und auch die 9) umgestellt. Zum Zeitpunkt dieser Zusammenlegung wurde auch der Zeittakt für Ortsgespräche im Telefonnetz von Berlin eingeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt kostete ein Gespräch unabhängig von dessen Dauer 23 Pfennig.

Quellen 

Telefonnummer (Deutschland)
Deutschland Historisch